

Nom de famille 

 Emily Penrose (1858-1942), principale de collège britannique ;
 Jonathan Penrose (1933-2021), joueur d'échecs ;
 Roger Penrose (1931-), physicien, astrophysicien  et mathématicien britannique, prix Nobel de physique 2020, auquel sont notamment associés :
 le diagramme de Penrose-Carter, pour l'étude des propriétés causales d'un espace-temps,
 les pavages de Penrose,
 le processus de Penrose, en physique des trous noirs,
 le triangle de Penrose, un objet impossible ;
 Roland Penrose (1900-1984), peintre, photographe, historien de l'art et écrivain britannique ;
 Valentine Penrose, née Boué (1898-1978), première épouse de Roland Penrose, une poétesse et romancière ;

Toponymie 

 Penrose, une ville du Colorado (États-Unis) ;
 Penrose, une banlieue industrielle d'Auckland (Île du Nord, Nouvelle-Zélande).